Los vocablos kurdo y curdo pueden hacer referencia a:
persona natural del Kurdistán, región ubicada en Oriente Próximo;
pueblo kurdo;
idioma kurdo.